Borrell puede referirse a:

Personas 
 Borrell de Osona, noble visigodo.
 Borrell I de Pallars.
 Borrell II (927-992).
 Ramón Borrell (972-1017).
 Gabriel Borrell (1862-1944), arquitecto español.
 Josep Borrell (1947-), político español.